Stredele ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Stredele (1911–1981), deutscher Kriegsverbrecher, Kreisleiter der NSDAP in Berchtesgaden
 Johannes Kaspar Stredele von Montani und Wisberg († 1642), Administrator der Diözese Olmütz